Le tournoi Open de Macao 2013 est l'édition masculine 2013 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 15 au 20 octobre 2013 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local Steven Liu.

La tête de série  Omar Mosaad remporte le titre s'imposant face à Adrian Grant.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao féminin 2013
 Open de Macao (squash)
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2013
2013 à Macao
Squash en 2013
Sport en octobre 2013